Fiorello – diminutivo del nome proprio di persona Fiore

Persone 
 Rosario Fiorello (Fiorello) – showman  italiano
 Catena Fiorello – scrittrice italiana, sorella di Rosario e Giuseppe Fiorello
 Giuseppe Fiorello – attore e produttore italiano, fratello di Rosario e Catena Fiorello
 Vinnie Fiorello – batterista statunitense
 Beccaria di Messer Fiorello – capostipite della casata pavese dei Beccaria

Altro 
 Fiorello! – musical con musiche di Jerry Bock e testi di Sheldon Harnick